DS 3 est le nom donné à des automobiles commercialisées par le constructeur automobile français DS Automobiles :
 La DS 3 de première génération, née Citroën DS3, sortie en 2010.
 La DS 3 de deuxième génération, sortie en 2018.

Homonymie d'automobile
3